Herb Ujazdu (województwo opolskie)
 Herb Ujazdu (województwo łódzkie)